Снежная хижина — может означать:
 Снежная хижина — временное убежище, укрытие от непогоды (холода и снегопада).
 Снежная хижина — картина в стиле романтизма немецкого художника Каспара Давида Фридриха, написана в 1827 году.